Sodome est une ville biblique localisée par la tradition biblique au sud de la mer Morte.
Sodome, ou la quintessence de la débauche est une pièce de théâtre libertine de la fin du .
La vigne de Sodome n'est mentionnée qu'une fois dans l'Ancien Testament.
Le pommier de Sodome est un petit arbre très commun dans les régions arides d'Afrique et du Moyen-Orient.
Les Cent Vingt Journées de Sodome est la première grande œuvre du marquis de Sade.
Salò ou les 120 Journées de Sodome est un film italien réalisé par Pier Paolo Pasolini.

Voir aussi